Sakhi (Népal)